Patrice Robin, (1950-), artiste français.
 Patrice Robin (1953-), écrivain français.